

Arte e opere 
 San Gennaro nell'anfiteatro di Pozzuoli – dipinto della pittrice italiana Artemisia Gentileschi, realizzato tra il 1636 e il 1637
 San Gennaro: il miracolo, il tesoro – film documentario su San Gennaro di Napoli

Geografia
 San Gennaro Vesuviano – comune italiano situato nella città metropolitana di Napoli
 San Gennaro – borgo situato nel comune italiano di Capannori in Toscana
 San Gennaro – frazione del comune di Genzano di Roma nella città metropolitana di Roma Capitale

Santi e beati
 San Gennaro – patrono di Napoli, vescovo dell'Arcidiocesi di Benevento e martire nel 304, celebrato il 19 settembre;
 San Gennaro – nel I secolo, martire a Corfù con altri sei compagni di fede, celebrato il 29 aprile;
 San Gennaro – nel 258, martire a Roma con papa Sisto II ed altri sei compagni di fede, celebrato il 6 agosto;
 San Gennaro – nel III secolo, martire ad Eraclea con san Felice, celebrato il 7 gennaio;
 San Gennaro (noto nella forma "Gianuario") – nel 303, martire a Porto Torres con i santi Proto e Gavino, celebrato il 25 ottobre;
 San Gennaro – nel 304, martire a Cordova con i santi Fausto e Marziale, celebrato il 13 ottobre;
 San Gennaro – nel 320, martire in Armenia con santa Pelagia, celebrato l'11 luglio
 San Gennaro – nel 450, martire in Nordafrica con i santi Severo, Sicuro e Vittorino, celebrato il 2 dicembre.
 San Gennaro – in data imprecisata, martire a Cartagine con altri quattro compagni di fede, celebrato il 15 luglio;
 San Gennaro – in data imprecisata, martire in Nordafrica con Felice, Marino e Nabore, celebrato il 10 luglio;
 San Gennaro – in data imprecisata, martire in Nordafrica con altri sei compagni di fede, celebrato il 15 dicembre;
 San Gennaro – in data imprecisata, martire in Nordafrica con le sante Massima e Macaria, celebrato l'8 aprile;

Pagine correlate
 Chiesa di San Gennaro